Ash (группа) — североирландская рок-группа.
 ash (UNIX) — командная оболочка UNIX.
 alt.suicide.holiday — группа новостей в Usenet.